На́ртов — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Нартов, Александр Анатольевич (род. 1988) — украинский легкоатлет, специализирующийся по прыжкам в высоту, мастер спорта международного класса.
 
 Нартов, Василий Михайлович (1900—1978) — генерал-майор интендантской службы, участник четырёх войн и конфликтов.

